

Восточне — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Восточне — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Восточне — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Восточне — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Восточне — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Восточне — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Восточне — село, Частоозерський округ, Курганська область

Восточне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Восточне — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Див. також 
 Східне
 Восток
 Восточний